Abas (Oudgrieks: Ἄβας) was in de Griekse mythologie koning van het Griekse Argos op de Peloponnesos, zoon van Lygkeus en Hypermnestra, de enige Danaide die haar man niet doodde. Hij zou het eiland Euboea hebben veroverd, dat vandaar ook Abantias werd genoemd. De aanblik van het schild van Abas bracht een oproerig volk tot bedaren. Zijn nakomelingen worden Abantiades genoemd.

Stamboom

Verder lezen
, art. Abas, in , Mythologisch Woordenboek, 's Gravenshage, 1875, p. 1.

Mythische koning van Argos